Sawadden ist der deutsche Name folgender Orte in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren:

 Sawadden (1938 bis 1945 Herbsthausen, Kreis Angerburg), siehe Zawady (Banie Mazurskie), Dorf im Powiat Gołdapski
 Sawadden (1938 bis 1945 Ottenberge, Kreis Johannisburg), siehe Zawady (Pisz), Dorf im Powiat Piski
 Sawadden (1938 bis 1945 Auglitten, Kreis Lyck), siehe Zawady Ełckie, Dorf im Powiat Ełcki
 Sawadden (1938 bis 1945 Grenzwacht, Kreis Lyck), siehe Zawady-Tworki, Gut im Powiat Ełcki
 Sawadden (1938 bis 1945 Herzogsau, Kreis Neidenburg), siehe Zawady (Janowo), Dorf im Powiat Nidzicki
 Sawadden (1938 bis 1945 Schwalgenort, Kreis Oletzko/Treuburg), siehe Zawady Oleckie, Dorf im Powiat Olecki
 Sawadden (1938 bis 1945 Jungingen, Kreis Osterode), siehe Zawady (Olsztynek), Dorf im Powiat Olsztyński
 Sawadden (1938 bis 1945 Balz (Ostpr.), Kreis Sensburg, Ostpreußen), siehe Zawada (Mrągowo), Dorf im Powiat Mrągowski
 Groß Sawadden, Kreis Angerburg, siehe Budzewo
 Klein Sawadden (1938 bis 1945 Kleinschwalgenort, Kreis Oletzko/Treuburg), siehe Zawady Małe (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki

untergegange Orte:
 Sawadden, 1938 bis 1945 Schwaden, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, 1938 nach Paßlack im Kreis Bartenstein (Ostpr.) umgegliedert, ab 1945: Zawada (Sępopol), untergegangener Ort
 Sawadden, Kreis Rößel, Ostpreußen, ab 1945: Zawada
 Klein Sawadden (1938 bis 1945 Buttenhof, Kreis Angerburg), ab 1945: Zawady Małe